Градец означава градче (малък град).

Също така може да се отнася за следните села:
 в Албания
 Градец (община Вора)
 Градец (община Дебър)
 в България:
 Градец (област Видин)
 Градец (област Сливен)
 Градец (Софийска област)
 в Република Македония:
 Градец (Валандовско)
 Градец (община Виница)
 Градец (община Врабчище)
 Градец (община Крива паланка)

Други 
 Градец – крепост в община Ботевград
 Грац - град в Австрия, който произлиза от Градец или Градац